Рогатковые, или керчаковые  — семейство морских и пресноводных лучепёрых рыб отряда скорпенообразных.

Описание 
Общая длина тела керчаковых от примерно 5 см у некоторых мелких видов до 1 м у Scorpaenichthys marmoratus. Тело часто кажется голым, обычно покрыто чешуей, различными костными пластинками или спрятанными в коже шипиками, но никогда не покрыто полностью пластинками, образующими панцырь. Голова обычно широкая, уплощенная, вооружена колючими шипами, часто имеющими вид рогов. Для всех представителей семейства характерны два хорошо выраженных спинных плавника (разделенных или соприкасающихся), из которых первый всегда меньше второго. Хвостовой плавник хорошо отделен от второго спинного и анального, обычно усеченный или закругленный, его лучи ветвистые. Грудные плавники большие. Брюшной плавник расположен под грудными, у одного вида отсутствует. В нем одна колючка и 2—5 (обычно 2 или 3) мягких лучей, первый нечленистый луч всегда соединен с первым членистым, образуя как бы один луч. Анальный плавник без колючих лучей, по длине равен второму спинному. Плавательный пузырь у взрослых рыб отсутствует. Глаза обычно большие, расположены высоко на голове. Боковая линия одна. Зубы слабые многочисленные щетинковидные. Самцы некоторых видов имеют совокупительный орган — урогенитальную папиллу.

Ареал и места обитания 
Ареал семейства охватывает северное полушарие, восточную Австралию, прибрежные воды Новой Гвинеи и Новой Зеландии. Наибольшее разнообразие видов керчаковых в прибрежных водах северной части Тихого океана, меньше их в Арктике и Северной Атлантике; представители пяти родов распространены в пресных водоемах Евразии и Северной Америки; в южном полушарии встречаются только 4 глубоководных вида рода Antipodocottus, обитающие в водах около Австралии, островов Кай западнее Новой Гвинеи и Новой Зеландии. Большинство видов семейства морские, обитающие вблизи берегов, у дна.

Классификация 
В составе семейства выделяют три подсемейства с 70 родами и 282 видами:

 Alcichthys Jordan and Starks, 1904
 Andriashevicottus Fedorov, 1990
 Antipodocottus Bolin, 1952
 Archistes Jordan and Gilbert in Jordan and Evermann, 1898
 Argyrocottus Herzenstein, 1892
 Artediellichthys Taranetz, 1941
 Artediellina Taranetz, 1937
 Artedielloides Soldatov, 1922
 Artediellus Jordan, 1885 — Крючкорогие бычки
 Artedius Girard, 1856
 Ascelichthys Jordan and Gilbert, 1880
 Asemichthys Gilbert, 1912
 Astrocottus Bolin, 1936
 Atopocottus Bolin, 1936
 Batrachocottus Berg, 1903 — Большеголовые широколобки
 Bero Jordan and Starks, 1904
 Bolinia Yabe, 1991
 Chitonotus Lockington, 1879
 Clinocottus Gill, 1861
 Cottiusculus Schmidt in Jordan and Starks, 1904
 Cottocomephorus Pellegrin, 1900 — Желтокрылки
 Cottus Linnaeus, 1758 — Подкаменщики
 Daruma Jordan and Starks, 1904
 Enophrys Swainson, 1839 — Рогатые бычки
 Furcina Jordan and Starks, 1904
 Gymnocanthus Swainson, 1839 — Шлемоносные бычки
 Hemilepidotus Cuvier, 1829
 Icelinus Jordan, 1885
 Icelus Krøyer, 1845 — Ицелы
 Jordania Starks, 1895
 Leiocottus Girard, 1856
 Leocottus Taliev, 1955 — Песчаные широколобки
 Lepidobero Qin and Jin, 1992
 Leptocottus Girard, 1854
 Megalocottus Gill, 1861 — Дальневосточные широколобки
 Melletes Bean, 1880
 Mesocottus Gratzianov, 1907 — Амурские широколобки
 Micrenophrys Andriashev, 1954
 Microcottus Schmidt, 1940
 Myoxocephalus Tilesius, 1811 — Керчаки
 Ocynectes Jordan and Starks, 1904
 Oligocottus Girard, 1856
 Orthonopias Starks and Mann, 1911
 Paracottus Taliev in Berg, 1949 — Каменные широколобки
 Paricelinus Eigenmann and Eigenmann, 1889
 Phallocottus Schultz, 1938
 Phasmatocottus Bolin, 1936
 Porocottus Gill, 1859
 Pseudoblennius Temminck and Schlegel, 1850
 Radulinopsis Soldatov and Lindberg, 1930
 Radulinus Gilbert, 1890
 Rastrinus Jordan and Evermann, 1896
 Ricuzenius Jordan and Starks, 1904
 Ruscarius Jordan and Starks, 1895
 Scorpaenichthys Girard, 1854
 Sigmistes Rutter in Jordan and Evermann, 1898
 Stelgistrum Jordan and Gilbert in Jordan and Evermann, 1898
 Stlegicottus Bolin, 1936
 Stlengis Jordan and Starks, 1904
 Synchirus Bean, 1890
 Taurocottus Soldatov and Pavlenko, 1915
 Taurulus Gratzianov, 1907 — Бычки-буйволы
 Thyriscus Gilbert and Burke, 1912
 Trachidermus Heckel, 1837
 Trichocottus Soldatov and Pavlenko, 1915
 Triglops Reinhardt, 1830 — Триглопсы
 Triglopsis Girard, 1851 — Рогатки
 Vellitor Jordan and Starks, 1904
 Zesticelus Jordan and Evermann, 1896

Примечания

Литература 
 
 
 Лебедев В. Д., Спановская В. Д., Савваитова К. А., Соколов Л. И., Цепкин Е. А. Рыбы СССР. — М.: Мысль, 1969. — 448 с.
 Жизнь животных. Том 4. Ланцетники, Круглоротые, Хрящевые рыбы, Костные рыбы / Под ред. Т. С. Расса. — 2-е изд. — М.: Просвещение, 1983.
 Богуцкая Н. Г., Насека А. М. Каталог бесчелюстных и рыб пресных и солоноватых вод России с номенклатурными и таксономическими комментариями. — М.: Товарищество научных изданий КМК, 2004. — С. 185—193. — 389 с. — ISBN 5-87317-177-7

 
Семейства лучепёрых рыб